Nantes kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nantes (kommun), São Paulo,

Frankrike 

 Nantes-en-Ratier, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Nantes, stad, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire,

Kanada 

 Nantes, Quebec, Québec, Estrie, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar